Étienne Tortelier (* 1990, Rennes), un coureur cycliste français ;
 Joseph (Jean-Marie) Tortelier (1853, Bain-de-Bretagne  1925, Eaubonne) ;
 Paul Tortelier (1914, Paris - 1990, Chaussy), violoncelliste français ;
 Yan Pascal Tortelier (* 1947, Paris), chef d'orchestre,  fils de Paul Tortelier.

Autres 
 la place Paul-Tortelier, une voie du  de Paris.